Маджента може да се отнася за:

 маджента (цвят) – синьо-червен цвят
 Маджента (Италия) – град в Северна Италия